Ахилле́с и черепаха:

 Ахиллес и черепаха — апория Зенона Элейского.
 «Ахиллес и черепаха» — фильм японского режиссёра Такэси Китано.